Вели Нурбала оглы Кадымов (; ) — азербайджанский музыкант, кларнетист. Народный артист Азербайджана (2000).

Биография 
Родился 12 января 1940 года в посёлке городского типа Балаханы, в Чемберекендской махалле. Окончил школу № 69 города Баку.

Музыкальная деятельность 
Впервые Кадымов попробовал себя в роли кларнетиста ещё в юношестве, в 14 лет. Через два года, в 1956 году, по приглашению Сураи Каджар, стал работать в ансамбле Государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

С 1970 года по 1980 год работает в ансамбле тариста Баба Салахова при Азербайджанском гостелерадио. В 1981 году Кадымов стал солистом в ансамбле Народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой, по словам кларнетиста, он же и собрал данный ансамбль.

Вели Кадымов автор нескольких мелодий для кларнета, впоследствии ставших народными. Многие музыкальные композиции в исполнении кларнетиста были встречены бурными аплодисментами.

Болезнь и смерть 
В августе 2008 года у Кадымова был диагностирован инсульт. К сентябрю состояние музыканта ухудшилось, Кадымова парализовало.

15 апреля 2009 года после тяжёлой и длительной болезни ушёл из жизни. Похоронен в родном посёлке.

Награды 
 Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1987)
 Народный артист Азербайджана (2000)
 Почётная стипендия Президента Азербайджанской Республики (2003)

Литература 
 

Кларнетисты Азербайджана